Трофимово:
 Трофимово — деревня в Кичменгско-Городецкой районе Вологодской области.
 Трофимово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Трофимово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Горицкое сельское поселение.
 Трофимово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Николоторжское сельское поселение.
 Трофимово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Чарозерское сельское поселение.
 Трофимово — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Трофимово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Трофимово — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Трофимово — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Трофимово — село в Лысковском районе Нижегородской области.
 Трофимово — село в Дмитровском районе Орловской области.
 Трофимово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Трофимово — деревня в Порховском районе Псковской области, Славковская волость.
 Трофимово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Трофимово — железнодорожная платформа Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги.